

Codici 
 PTR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pleasant Harbor (Stati Uniti)

Informatica 
 PTR – il record PTR è un tipo di record del DNS utilizzato per la risoluzione DNS inversa.

Urbanistica 
 PTR – Piano Territoriale Regionale

Sanità 
 PTR (Prontuario Terapeutico Regionale) – Lista di farmaci autorizzati per la somministrazione ospedaliera in ambito regionale.